Campeonato Uruguayo de Fútbol 1914 puede referirse a:

 el campeonato 1914 de la Primera División;
 el campeonato 1914 de la Segunda División;
 el campeonato 1914 de la Divisional Extra.